Sant Martí Sarroca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Martí Sarroca (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Martí Sarroca (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar